Villarrubia de los Ojos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarrubia de los Ojos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Villarrubia de los Ojos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar